

Anno 
 499 o 499 a.C.

Codici 
 499 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Cheam, quartiere di Londra

Matematica 
 499 – numero